Petri Pasanen, voetballer
 Spede Pasanen, regisseur